Irton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Irton (North Yorkshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap North Yorkshire
Irton with Santon, een civil parish in het Engelse graafschap Cumbria